Susanto ist der Name von:

 Agus Susanto (* um 1940), indonesischer Badmintonspieler
 Debby Susanto (* 1989), indonesische Badmintonspielerin
 Hermawan Susanto (* 1967), indonesischer Badmintonspieler
 Tonton Susanto (* 1973), indonesischer Radrennfahrer
 Albertus Susanto Njoto (* 1976), Badmintonspieler aus Hongkong.